Коцюби́нский () — украинская фамилия (от  — кочерга).

Известные носители 
 Коцюбинский, Даниил Александрович (род. 1965) — российский журналист и историк.
 Коцюбинский, Михаил Михайлович (1864—1913) — украинский писатель.
 Коцюбинский, Тихон Антонович (1907—1973) — Герой Советского Союза.
 Коцюбинский, Флориан Абрамович (1921—1991) — украинский советский скульптор.
 Коцюбинский, Юрий Михайлович (1896—1937) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Коцюбинская
 Коцюба

Примечания